

Артик — присілок, Красногорський район, Удмуртія
 Артик — селище, Оймяконський район, Саха
 Артик — село, Ленський район, Саха